Merkur II steht für:

 Dornier Merkur, deutsches Passagierflugzeug
 Merkur II (Schiff), Motoryacht mit Heimathafen Kiel

Siehe auch:
 Mercur II, Containerschiffstyp